Qui perd gagne désigne notamment :

Au cinéma 
 Qui perd gagne, film muet français de Jean Durand sorti en 1911
 Qui perd gagne (), film américain de Rouben Mamoulian sorti en 1942
 Qui perd gagne (Loser Takes All), film britannique de Ken Annakin, sorti en 1956
 Qui perd gagne !, film français de Laurent Bénégui sorti en 2004
 Qui perd gagne, film français de Nar6 O'show sorti en 2012

À la télévision 
 Qui perd gagne, pièce de téléthéâtre de Louis-Georges Carrier en 1976

Jeux 
 Qui perd gagne, une variante du jeu d'échecs

Homonymie de titre